Wolfgang Klose ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Klose (Physiker) (* 1930), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Wolfgang Klose (Manager) (* 1953/1954), deutscher Bankmanager und Kirchenfunktionär 
 Wolfgang Klose (Bassist) (* 1966), deutscher Sänger (Bassist/Bassbariton)
 Wolfgang Klose (Tenor), deutscher Sänger (Tenor) 
 Wolfgang Friedrich Wilhelm Klose (1775–1813), deutscher Mediziner